De Rally van Monte Carlo 1983, formeel 51ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 51e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 112e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit zeven Europese steden: Bad Homburg, Barcelona, Dover, Lausanne, Monte Carlo, Parijs en Rome, richting Grenoble, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Verslag 
Met het effectief worden van de nieuwe Groep B reglementen kreeg Audi voor het eerst serieuze oppositie van Lancia. Mede geholpen door de droge weersomstandigheden kwam de sinds de winter doorontwikkelde Lancia Rally 037 goed tot zijn recht op het asfalt. Regerend wereldkampioen Walter Röhrl was Lancia's nieuwe aanwinst en hij kende weinig moeite met aanpassen. Zijn status in het evenement bevestigde hij door voor de derde keer de traditionele seizoensopener van het WK te winnen, terwijl teamgenoot Markku Alén achter hem de tweede plaats zou bezetten. Audi had dit keer het nakijken met  Stig Blomqvist eindigend als derde en Hannu Mikkola daarachter op plaats vier.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep 4 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo